Folta:
 Aleksandra Folta – polska siatkarka
 Barbara Folta – polska dziennikarka, prezenterka, reżyserka i historyczka